

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Rezowa Droga - część wsi Żarnowo Drugie w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Augustów
 Rezowa Droga - część wsi Żarnowo Pierwsze w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Augustów

Zobacz też 
 Borowa Droga